Gukasyan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Ghukasyan, vattendrag, 
 Amasia (ort i Armenien), Sjirak, 

Robotskapade Armenienförgreningar